KH-22 steht für:

 Oddar Meanchey (ISO 3166-2-Code), Provinz in Kambodscha
 Raduga Kh-22, alternative Schreibweise für Raduga Ch-22, sowjetischer Seezielflug- und Marschflugkörper

KH22